Age of Empires (computerspelserie), een serie van real-time strategyspellen
Age of Empires (computerspel), het eerste deel in de serie
Area of Effect, een term in computerspellen
ATA over Ethernet, protocol ontworpen om blockdevices via ethernet te benaderen